Duitsland:
Thalheim (Saksen), een stad in de deelstaat Saksen
Thalheim (bei Wolfen), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Thalheim (Bitterfeld-Wolfen)

Oostenrijk:
Thalheim bei Wels, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk

Polen:
Dziurdziewo (Duits: Thalheim), een plaats in de woiwodschap Ermland-Mazurië

Zwitserland:
Thalheim (Zwitserland), een gemeente in het kanton Aargau
Thalheim an der Thur, een gemeente in het kanton Zürich